

Sigle 
 Partito Nazionale Fascista – partito politico italiano
 Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation – una forma di stretching
 Pavullo nel Frignano – comune italiano

Codici 
 PNF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Peterson's Point (Stati Uniti)

Altri progetti